, « bois mort » en anglais, peut désigner :

Toponymie

Canada 

 Deadwood, hameau situé dans la province de l’Alberta

États-Unis 

 Deadwood, ville siège du comté de Lawrence, dans l’État du Dakota du Sud
 Deadwood, localité du comté de Lane, dans l’État de l’Oregon

Culture

Cinéma et télévision 

Deadwood, une série télévisée américaine
 Deadwood : le film, son adaptation au cinéma.
 Deadwood (Firefly) est une planète de la franchise .

Littérature 

Deadwood, un roman de Pete Dexter publié en 1986

Homonymie de titre